Niemcy:
 Bünzen – dzielnica Ortsteil gminy Aukrug w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

Szwajcaria:
 Bünzen – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Muri